Schlichbach und Schlicher Bach sind Gewässernamen:

 Schlicher Bach, linker Zufluss des Konzendorfer Bachs (zum Schlichbach, zum Lendersdorfer Mühlenteich) vor Konzendorf, Stadt Düren, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Schlichbach (Konzendorfer Bach), linker Zufluss des Konzendorfer Bachs (zum Schlichbach, zum Lendersdorfer Mühlenteich) am Südrand des Echtzer Sees bei Echtz, Stadt Düren, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen; gekappter Oberlauf des Schlichbach (Lendersdorfer Mühlenteich) mit eigenem Mittellauf Meroder Bach von Merode bis D’horn, Gemeinde Langerwehe, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen und Oberlauf Forellenbach
 Schlichbach (Lendersdorfer Mühlenteich), linker Zufluss des Lendersdorfer Mühlenteichs zwischen Hoven und Merken, mit durch den ehemaligen Tagebau, den heute der Echtzer See füllt, gekapptem Oberlauf, weshalb heute der von rechts zufließende Konzendorfer Bach der bedeutendere Oberlauf ist, von dem schon zuvor der heutige Restunterlauf abzweigt; alle Orte zur Stadt Düren, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Schlichbach (Rur), linker Zufluss der Rur bei Schophoven, Gemeinde Inden, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen; entsteht nahe der Mündung des Schlichbach (Lendersdorfer Mühlenteich)
 Schlichbach (Weissemme), rechter Zufluss der Weissemme oder Wiss Emme (zur Kleinen Emme) bei Breitebüel, Gemeinde Schüpfheim, Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern